Osoby o tym nazwisku:
 Adam Rzyszczewski − polski urzędnik
 Gabriel Stanisław Rzyszczewski − polski powstaniec, oficer austriacki i napoleoński
 Wojciech Rzyszczewski − polski urzędnik